Gebele ist der Familienname folgender Personen:

 Claudius Gebele (* 1974), deutscher Filmproduzent
 Eugen Gebele (1836–1903), deutscher Geistlicher, Benediktinerabt und bayerischer Abtpräses
 Hubert Gebele (1873–1945/1946), deutscher Chirurg
 Jasmin Gebele, deutsche Journalistin und Reporterin
 Josef Gebele (1853–1910), Lehrer an Münchner Schulen und Buchautor